Кофердам — вузький непроникний бокс, який розділяє сусідні приміщення на судні.
 Кофердам — пластина з латексу, призначена для ізоляції одного або декількох зубів від решти ротової порожнини під час лікування.